Diese Liste enthält die vom Dänischen Fußballverband DBU als A-Länderspiele der Dänischen Fußballnationalmannschaft eingestuften Länderspiele.

1908 bis 1909

1910 bis 1919

1920 bis 1929

1930 bis 1939

1940 bis 1949

1950 bis 1959

1960 bis 1969

1970 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

Seit 2020

Statistik 

Stand: 1. Dezember 2022 (nur von der DBU gezählte Spiele)

Gegner

Anlässe

Spielorte

Länderspielbilanzen 

Dänemark war erster Länderspielgegner für Island (1946) und Spanien (1920) und spielte als bisher einzige europäische Mannschaft gegen Benin (1974, als Dahomey) sowie als erste europäische Mannschaft gegen Gambia (1977), die Fußballnationalmannschaft der Niederländischen Antillen (1958), den Senegal (1977) und Togo (1974).

Spielstädte

Siehe auch 
 Liste der Länderspiele der dänischen Fußballnationalmannschaft der Frauen

Weblinks 
 Archiv des DBU (dän.)
 FIFA-Ergebnisdatenbank

Einzelnachweise 

Danemark
!